José Guerrero – pittore spagnolo
 José Guerrero – tennista spagnolo
 José Antonio López Guerrero – virologo spagnolo
 José Daniel Guerrero – calciatore messicano
 José Gustavo Guerrero – giurista e diplomatico salvadoriano
 José María Guerrero de Arcos y Molina – politico nicaraguano, presidente del Nicaragua e dell'Honduras
 José Paolo Guerrero – calciatore peruviano